South Lake (Australia)
 South Lake (hrabstwo Kern)
 South Lake (hrabstwo Los Angeles)
 Southlake (Teksas)
 South Lake Tahoe

Zobacz też 
 
 
 South Lakeland